6532 Scarfe – asteroide della fascia principale
 Gerald Scarfe – fumettista britannico
 Jonathan Scarfe – attore canadese